Welykomychajliwka (ukrainisch ) ist der Name zweier Dörfer in der Ukraine:

 Welykomychajliwka (Pokrowske); Dorf im Rajon Pokrowske, Oblast Dnipropetrowsk
 Welykomychajliwka (Synelnykowe); Dorf im Rajon Pokrowske, Oblast Dnipropetrowsk